Aldeia Nova ist der Name folgender Orte

in Angola:
 Aldeia Nova (Angola), im Kreis Banga

in Portugal:
 Aldeia Nova (Almeida)
 Aldeia Nova (Trancoso)
 Aldeia Nova de São Bento
 Aldeia Nova do Cabo